Вильяральбо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 22 км². Население — 1870 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Покровителями города считаются святой Ильдефонсо и святая дева де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 * 
 

Муниципалитеты Саморы